Долар може да се отнася за следните понятия:
 долар – национална парична единица на редица държави
 долар – термин в ядрената верижна реакция
 Долар – 79 езера в Съединените щати (в 17 щати)
 Долар – град във Великобритания, Шотландия
 „Долар“ (1925-1939) – марка френски мотоциклети
 „Долар“ (1938) – шведски игрален филм на Густав Муландер
 „Долар“ (1978-1988) – британски вокален дует
 Уилям Долар (1907-1986) – американски танцьор и хореограф